Чемпионат Португалии по футболу 1946/1947 является 13-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во 3-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 933 гола (в среднем 5,13 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1946/1947
Португалия
Португалия
1946 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1947 году